Owin steht für:
 Owin, Radioapparatefabrik, 1924 in Hannover gegründetes Unternehmen für den Bau von Radiogeräten

OWIN steht für:
 Open Web Interface for .NET, Software-Komponenten von Microsoft

Abkürzung